2 cieki w Polsce:
 Zwór – potok, dopływ Solinki
 Zwór – potok, dopływ Wołosatego

Ukraina
 Zwór – wieś na Ukrainie